Красное Утро — название населённых пунктов в России:

 Красное Утро — исчезнувшее село в Раздольненском районе Крыма.
 Красное Утро — посёлок в Долгоруковском районе Липецкой области.
 Красное Утро — деревня в Пеновском районе Тверской области.